Nesterov is een veelvoorkomende persoonsnaam/familienaam.

Michail Nesterov (1862-1942), een Russisch schilder
Pjotr Nesterov (1887-1914), een Russisch piloot en luchtvaartpionier, waarnaar de stad Zjovkva tussen 1951 en 1992 was vernoemd.
Stepan Nesterov,  Russische Tweede Wereldoorlogsheld, de  Russische stad Nesterov  in de oblast Kaliningrad is naar hem vernoemd.